Bisgood ist der Familienname folgender Personen:

 Bertram Bisgood (1881–1968), englischer Cricket- und Badmintonspieler
 Dorothy Bisgood (1882–1954), englische Badmintonspielerin, siehe Dorothy Cundall
 Eustace Bisgood (1878–1958), englischer Cricketspieler
 Jeanne Bisgood (* um 1923), englische Golferin